Котаргачи има више значења:

 Котаргачи (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Котаргачи (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији